Krubera ou Kruber est un nom propre russe qui peut se référer à :

 Alexandre Kruber (°1871 - +1941),  géographe et karstologue russe du début du , sommité de la karstologie russe et soviétique.
 Krubera-Voronja ou Krubera-Voronya, cavité naturelle la plus profonde connue au monde à ce jour, nommée en hommage au personnage précédent.
 Monts Kruber, chaîne de montagnes volcanique de l'île Iturup (Kouriles), nommée en hommage au personnage précédent.
 Krubera, cavité karstique du plateau Karabi-Yayla en Crimée, nommée en hommage au personnage précédent.
 Krubera, genre de plantes de la famille des Apiaceae.

Notes et références